Roșca ist der Familienname folgender Personen:

 Andreea Roșca (* 1999), rumänische Tennisspielerin
 Ioana Loredana Roșca (* 1996), rumänische Tennisspielerin
 Iurie Roșca (* 1961), moldauischer Politiker
 Marcel Roșca (* 1943), rumänischer Sportschütze
 Mihai Roșca (* 1995), moldauischer Fußballspieler
 Valeria Roșca (* 1957), rumänische Ruderin, siehe Valeria Răcilă